Лондон 2009 () — международный шахматный турнир, проходил с 7 по 15 декабря.

 Категория: 18-я (средний рейтинг: 2696.25)
 Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го.

Призы 
Призовой фонд 100 000 евро. Шесть главных призов (64 000 евро):
 25 000 евро
 15 000 евро
 10 000 евро
 6 000 евро
 5 000 евро
 3 000 евро

 10 000 евро приз за красоту
 6 000 евро — по 1 000 за лучшую партию выбранную зрителями. Призёр должен будет продемонстрировать партию перед прессой после окончания турнира.
 20 000 евро выделены для всех результативных партий и будут поделены поровну.

Регламент турнира 

За победу начисляется 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

 Если игрок опаздывает на более чем 30 минут, ему засчитывается поражение.
 Игроки не могут согласиться на ничью без оповещения главного судьи. Ничья будет засчитана главным судьёй в случае:
 Троекратного повторения ходов;
 50 ходов без ходов пешек и разменов;
 Теоретические ничейная позиция.

Равенство очков 
При равенстве очков действуют следующие критерии:
 Количество побед
 Количество побед чёрным цветом
 Результат личной встречи
Если все три вышестоящих критерия равны, то играется 2 партии по 15 минут с добавлением 2 секунды за каждый сделанный ход. При повторном равенстве играется «Армагеддон» (6 минут против 5 минут с добавлением 2 секунды за каждый сделанный ход обеих сторон), ничья в пользу чёрных. 
Если в дележе участвуют более чем 2 игрока, то будет сыгран двухкруговой турнир по быстрым шахматам.

Предписания о форме одежды 
Костюм с галстуком и просто костюм.

Пресс-конференция 
После каждой партии для обоих игроков.

Участники турнира 

¹) рейтинги даны на ноябрь 2009 года

Движение по турам 
Игрок выделенный красным цветом получил приз за лучшую партию тура. Приз за красоту получил Л. Макшейн за партию против Х. Накамуры.

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 London Chess Classic на сайте ChessPro

Лондон (шахматный турнир)
Декабрь 2009 года
2009 год в шахматах
2009 год в Лондоне
Спорт в Великобритании в 2009 году